Любовь и ярость () — франко-итальянская драма 1969 года, режиссёр Бернардо Бертолуччи.
 Любовь и ярость — советский военный фильм 1978 года, режиссёр Равиль Батыров.
 Любовь и ярость () — ирландская драма 2000 года, режиссёр Кэтал Блэк.
 Рио 2096: Любовь и ярость () — бразильский мультфильм 2013 года, режиссёр Луис Болоньези.